El nombre Sudán puede referirse a:

Lugares 
 Sudán, país al noreste de África.
 Sudán del Sur, país independizado de Sudán en 2011.
Estado de Sudán del Norte, una región separatista de Bir Tawil y en el Triángulo de Hala'ib, que es parte de Sudán.
 Sudán anglo-egipcio, condominio de 1899 a 1956.
 Sudán francés, antigua colonia francesa, precedente del actual Malí.
 Sudán postcolonial, nombre con el que se conocía a Sudán entre 1956 y 1969.
 República Democrática de Sudán, antiguo nombre de Sudán.
 Sudán, región geográfica situada al sur del desierto Sahara.
 Sudan, localidad estadounidense en el estado de Texas.

Tintes 
 Sudán I
 Sudán II
 Sudán III
 Sudán IV

Otros 
 Pasto Sudán;
 el rinoceronte Sudán.